Белый дворец

 Белый дворец (Белград) — королевский дворец в Белграде, Сербия.
 Белый дворец (фильм) — кинофильм продюсера Гриффина Данна, 1990 год.

См. также 
 Белый дом